Йена может означать:
 Йена — город в Германии.
 (526) Йена — астероид, открытый в 1904 году.
 Йена — станция 9-й линии Парижского метрополитена.
 Йена () — деревня на юге Гвинеи, недалеко от границы со Сьерра-Леоне.
 Йена — немецкая фамилия. Известные носители:
  (род. 1933) — немецкий церковный хоровой дирижёр.
 Йена — российская группа.
 Йена — французский эскадренный броненосец, заложенный в конце XIX и введенный в строй начале XX столетия. В 1907 году на стоянке в Тулоне был полностью уничтожен внутренним взрывом, произошедшим из-за самовозгорания нитроцеллюлозного пороха в погребах. 
 Йена — устаревшее наименование национальной валюты Японии (в настоящее время — иена).

Сходные по звучанию 
 Иена — находящаяся в обращении валюта Японии (японская иена), историческая валюта Кореи (корейская иена).
 Ена
 Ёна